Félix Bernard peut désigner :
 Félix Bernard (1857-1939), officier français ;
 Félix Bernard (1829-1972), prêtre et historien français ;
 Félix Bernard (1876-1914), cycliste français ;
  (1897-1944), compositeur américain